

Biografia
Powell è nato il 2 marzo 1978 in Arizona. All'età di 14 anni era il ragazzo più gracile della scuola e i suoi genitori lo incoraggiarono a fare pesistica. Ha frequentato la Arizona State University di Phoenix (Arizona) e si è laureato in scienze motorie con specializzazione in biomeccanica e fisiologia.

Carriera
Powell è il conduttore e personal trainer di Extreme Weight Loss, un reality show statunitense. Powell è autore di due libri: Choose to Lose: The 7-Day Carb Cycle Solution e Chris Powell's Choose More Lose More for Life inediti in Italia. Chris è apparso nello show di Oprah Winfrey e in altri programmi TV come 20/20 e The View. Nel 2008 Powell ha aiutato David Smith a perdere 181 chilogrammi ed hanno fondato reshapethenation.com (nel quale si viene reindirizzati alla pagina principale: choose2lose.com) un sito web che si occupa di programmi di dimagrimento. Powell ha anche partecipato ai programmi Good Morning Arizona, Good Morning America e ad una web serie chiamata Meet the Powell Pack

Vita privata
Powell è sposato con Heidi, da cui ha avuto due figli, Cash e Ruby. Heidi ha due figli nati da una precedente relazione, Matix e Marley.

Note

Collegamenti esterni
 
 
  Chris Powell su ABC